Качкиново — название населённых пунктов в России:

 Качкиново — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана
 Качкиново — деревня в Актанышском районе Татарстана